Негоешти има више значења:

 Негоешти (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Негоешти (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији